La isla Bougainville puede referirse a dos islas diferentes:

 la Isla Bougainville (Salomón), en el archipiélago de las Salomón; o
 la Isla Bougainville (Malvinas) (o Lively island), en el de las Malvinas.